Csin Kaj tábornok az ókori Kínában, Jenben
 Csin Kaj (1986) olimpiai és világbajnok kínai műugró